Joãozinho da Percussão, nome artístico de João Baptista Pereira (Juiz de Fora, Minas Gerais, 24 de junho de 1939) é um percussionista de música popular brasileira.

Naturais de Juiz de Fora
Percussionistas de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira